Santiago je v španščini in portugalščini eno od imen svetnika Svetega Jakoba, ki je imel pomembno vlogo pri pokristjanjevanju Iberskega polotoka, zaradi česar so po njem poimenovali več krajev, provinc, predelov mest, župnij ipd. v obeh državah in njunih nekdanjih kolonijah.

Santiago je tudi pogosto moško osebno ime v špansko govorečih deželah.

Pomembnejša mesta poimenovana Santiago 
 Santiago de Chile - glavno mesto Čila
 Santiago de Compostela - upravno središče Galicije in cilj pomembne romarske poti
 Santiago de Cuba - drugo največje mesto na Kubi
 Santiago de Cali - drugo največje mesto v Kolumbiji
 Santiago del Estero - mesto in provinca v severnem delu Argentine
 Santiago de los Caballeros - drugo najpomembnejše mesto v Dominikanski republiki, najstareši »Santiago« na ameriški celini

Drugo 
Santiago je tudi del polnega uradnega imena nekaterih mest, vendar je izpuščen iz najpogosteje uporabljanih skrajšanih različic:
 (Santiago de) Guayaquil - največje mesto v Ekvadorju
 (Santiago de Léon de) Caracas - glavno mesto Venezuele
 (San Felipe y Santiago de) Montevideo - glavno mesto Urugvaja
 Santiago Bernabéu - nogometni stadion v Madridu